Nationale kendingsbogstaver bruges i flere sammenhænge:

På biler
På fly
På internettet – også kaldet landedomæner